Toponímia:
 Frederick (Colorado), població dels Estats Units a l'estat de Colorado
 Frederick (Dakota del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Sud 
 Frederick (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas
 Frederick (Maryland), població dels Estats Units a l'estat de Maryland
 Frederick (Oklahoma), ciutat dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma
 Prince Frederick, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Maryland
 Biografies:
 Christine Frederick (1883 - 1970), economista nord-americana exponent del taylorisme 
 Francis Frederick (Alameda, 1907 - Berkeley, 1968), remer estatunidenc que va competir durant la dècada de 1920
 Karl Frederick (comtat de Franklin, 1881 - comtat de Westchester, 1963), tirador estatunidenc
 Pauline Frederick (Boston, 1883 – Beverly Hills, 1938), actriu de teatre i de cinema mut